'The Mollycoddle' – cortometraggio del 1915 diretto da Archer MacMackin
Un pulcino nella stoppa (The Mollycoddle) – film del 1920 diretto da Victor Fleming